National Provincial Championship 2003 – dwudziesta ósma edycja National Provincial Championship, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby union. Zawody odbyły się w dniach 15 sierpnia – 1 listopada 2003 roku.

Dwadzieścia siedem uczestniczących zespołów zostało podzielonych na trzy hierarchicznie ułożone dywizje i w ramach każdej z nich drużyny rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym, następnie czołowe czwórki z każdej z dywizji awansowały do fazy pucharowej. Zwycięzca meczu zyskiwał cztery punkty, za remis przysługiwały dwa punkty, porażka nie była punktowana, a zdobycie przynajmniej czterech przyłożeń lub przegrana nie więcej niż siedmioma punktami premiowana była natomiast punktem bonusowym. Ostatni zespół dywizji pierwszej walczył o utrzymanie ze zwycięzcą dywizji drugiej.

W ostatnim nowozelandzkim meczu Christiana Cullena jego zespół, Wellington, uległ obrońcom tytułu – Auckland. W dywizji drugiej po raz trzeci z rzędu zwyciężyli zawodnicy Hawke's Bay. Baraż o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej po raz pierwszy został rozegrany na boisku niżej rozstawionego zespołu, a relegacji uniknęła drużyna Northland wysokim zwycięstwem pokazując różnicę poziomów między dywizjami. Awans z dywizji trzeciej uzyskał zespół Wanganui, w fazie play-off dwukrotnie pokonując wyżej rozstawionych rywali. Najlepszymi zawodnikami sezonu zostali w nich uznani odpowiednio Iliesa Tanivula, Davis Norman i JJ Walker, a według dziennikarzy sportowych najlepszy był Clayton McMillan reprezentujący Bay of Plenty.

Na meczach pierwszej dywizji pojawiło się łącznie około pięciuset pięćdziesięciu tysięcy widzów.

Dywizja I

Tabela

Mecze

Faza pucharowa

Play-off o utrzymanie

Dywizja II

Tabela

Mecze

Faza pucharowa

Dywizja III

Tabela

Mecze

Faza pucharowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2003
2003 w rugby union
2003 w Nowej Zelandii